Niemcy:
 Görlitzer Bahnhof – stacja metra w Berlinie
 Berlin Görlitzer Bahnhof – dawna stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Görlitz